Gateway est un mot anglais qui, au sens propre, signifie « ouverture de porte ».

 En informatique, le terme gateway (en français, passerelle) désigne un dispositif permettant de relier deux réseaux distincts présentant une topologie différente.

Culture 
 Dans l'univers de Marvel, Gateway est le nom d'un personnage mystérieux. Aborigène d'Australie, son pouvoir de mutant lui permet d'ouvrir des portes sur d'autres dimensions.

Économie 
 Gateway Corporation (anciennement Gateway 2000) est une entreprise américaine assemblant et vendant des ordinateurs personnels.

Jeux de société 
 Dans les jeux de société, le terme gateway permet d'indiquer que le jeu est tout public et qu'il n'est donc pas limité aux connaisseurs.

Interfaces et Protocoles 
 Common Gateway Interface (CGI)
 Border Gateway Protocol (BGP)
 Interior gateway protocol (IGP)
 Exterior Gateway Protocol (EGP)
 Exterior gateway protocol (EGP)
 Media Gateway Control Protocol (MGCP)
 Simple Common Gateway Interface (SCGI)
 Web Server Gateway Interface
 Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
 Gateway Load Balancing Protocol protocole propriétaire de Cisco

Biologie moléculaire 
 Technologie Gateway technique de transfert d'ADN

Station spatiale 
 Lunar Gateway, future station spatiale en orbite autour de la Lune.

Toponymes 

 Tower Gateway (DLR) Station du métro de Londres ;
 Gateway Cities, villes situées dans le comté de Los Angeles ;
 Gateway, ville d'Alaska dans le Borough de Matanuska-Susitna ;
 Gateway, municipalité dans l’état de l'Arkansas ;
 Gateway National Recreation Area, aire protégée à New York et au New Jersey ;
 Gateway, census-designated place américaine située en Floride.

Voir aussi 

 Media Gateway